Името Разделна носят две български села:

 Разделна, област Варна
 Разделна, област Стара Загора